Niemcy:
 Nolle – dzielnica Dissen am Teutoburger Wald
 Nolle – plac Nollendorfplatz w Berlinie

Osoby:
 Karl Nolle – niemiecki polityk

Zobacz też:
 Noelle
 Nole
 Nölle